Asunción Lledó puede hacer referencia a:
 Asunción Lledó Martínez (1890-1936), actriz de teatro y cantante española.
 Asunción Lledó Carreres (-), profesora española de la Universidad de Alicante.